Ngemelis bezeichnet die

 Ngemelis-Inseln; eine Inselgruppe in Palau 
 Ngemelis (Insel), auch Dmasech genannt; eine Insel in Palau